Les Braves de Saint-Louis  sont une équipe professionnelle de hockey sur glace qui évolue dans l'Eastern Professional Hockey League (EPHL) en 1962-1963 puis dans la Ligue centrale de hockey (LCH) de 1963 à 1967.

Histoire 

Lorsque la EPHL annonce mettre fin à ses activités au terme de la saison 1962-1963, les dirigeants des Braves de Syracuse déménagent leur franchise à Saint-Louis le  janvier 1963, dans le but de rejoindre la toute nouvelle LCH qui débute lors de la saison 1963-1964.
 
Durant ses quatre ans d'activité en LCH, l'équipe sert de club-école aux Black Hawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey. Hébergée dans la Saint-Louis Arena, la franchise accueille une moyenne de  par match en 1963-1964, puis de  en 1964-1965, puis de  en 1965-1966 et enfin de  en 1966-1967. Cette bonne affluence convainc la LNH d'y installer une franchise (les Blues de Saint-Louis) lors de son expansion de 1967.

Dès lors, l'équipe déménage à Dallas en 1967 et devient les Black Hawks de Dallas qui existent jusqu'en 1982.

Saisons

Joueurs 
En cinq ans d'existence, les Braves de Saint-Louis ont vu évoluer  sous leurs couleurs.

Références 

Club de hockey sur glace au Missouri
Braves de Saint-Louis